Joachim Herrmann (1928–1992)
 Joachim Herrmann (ur. 1956)